Niemcy:
 Gönnersdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Gönnersdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel